The Plot Against America (roman), een roman uit 2004 van auteur Philip Roth
The Plot Against America (miniserie), een televisieserie uit 2020, gebaseerd op de gelijknamige roman